Näser oder Naeser ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Näser (* 1970), deutsche Ägyptologin

 Gerhard Naeser (1900–1985), deutscher Chemiker, Metallurg und Erfinder

Siehe auch:

 Neser
 Nesser